Marinello ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Marinello (* 1950), schottischer Fußballspieler
 Ricardo Marinello (* 1988), deutscher Sänger
 Sandra Marinello (* 1983), deutsche Badmintonspielerin